Shinyanga bezeichnet:

 Shinyanga, eine Stadt in Tansania
 Shinyanga (Region), eine Region in Tansania
 Shinyanga (Distrikt), ein Distrikt in Tansania
 Bistum Shinyanga, eine römisch-katholische Diözese in Tansania
 Shin-hanga, eine Kunstrichtung japanischen Holzschnittes